62-й чемпионат Греции прошёл в Афинах с 24 ноября по 2 декабря 2012 года.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2409).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2012 год в шахматах
Ноябрь 2012 года
Декабрь 2012 года
Спорт в Греции в 2012 году